André Lakos, född 29 juli 1979 i Wien, är en österrikisk ishockeyspelare som spelar i den österrikiska EBEL-klubben Vienna Capitals.

Med en längd på 203 cm och en vikt på 108 kg är Lakos en av världens största hockeyspelare. Han har spelat åtta VM-turneringar för sitt hemland och har på dem gjort 15 poäng.

Säsongen 2006–07 gjorde Lakos 16 mål och 28 assist för 44 poäng på 52 matcher för sitt lag EC Salzburg.

Sommaren 2007 skrev Lakos på för spel i svenska elitserieklubben Färjestads BK. Han nappade sedan på ett NHL-anbud från Minnesota Wild men hamnade senare i Färjestad i alla fall. I Elitserien stod Lakos för fyra mål och sex assist på 33 matcher men fick som följd av en skada avsluta säsongen i förtid. Han spelade inte alls i slutspelet.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar
Andre Lakos - nhl.com

Referenser

Österrikiska ishockeyspelare
Födda 1979
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Houston Aeros (1994–2013)
Spelare i Albany River Rats
Män
Levande personer
Idrottare från Wien
Spelare i EC Red Bull Salzburg
Spelare i Barrie Colts
Spelare i Augusta Lynx
Spelare i Utah Grizzlies (2001–2005)
Spelare i Piráti Chomutov
Personer från Wien
Spelare valda i NHL Entry Draft 1999
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft